Хемсли () — английская фамилия. Известные носители:

 Хемсли, Стивен (род. 1952) — американский менеджер.
 Хемсли, Томас (1927—2013) — британская оперная певица.
 Хемсли, Уильям (1843—1924) — английский ботаник.
 Хемсли, Шерман (1938—2012) — американский актер.